Палух:
 Палух, Эва — франко-польский биофизик и клеточный биолог.
  (род. 1975) — польский футболист.